Forgotten Women – cortometraggio del 1913 diretto da J. Farrell MacDonald
 Forgotten Women – film del 1931 diretto da Richard Thorpe
 Forgotten Women – film del 1949 diretto da William Beaudine